Vicente Rodríguez puede referirse a:

Vicente Rodríguez Aguirre, escritor mexicano; 
Vicente Rodríguez Aquino, exfutbolista paraguayo;
Vicente Rodríguez Casado, historiador español;
Vicente Rodríguez Cid, actor y cantante lírico argentino;
Vicente Rodríguez Guillén, futbolista español; 
Vicente Rodríguez Martín, arquitecto español; o
Vicente Rodríguez (futbolista), futbolista venezolano.